Строжа () – различные значения

 Строжа — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Кёнигсварта района Баутцен, земля Саксония
 Строжа  — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Мальшвиц района Баутцен, земля Саксония